Diese Liste gibt einen Überblick über die Mitglieder des Repräsentantenhauses der Republik Malta in der 2. Wahlperiode nach der Unabhängigkeit von 1966 bis 1971.

Quelle: Maltadata

Einzelnachweis 

1966
Malta, Parlamentsabgeordnete #1966
Malta, Parlamentsabgeordnete #1966